

Astronomia
 13693 Bondar – asteroide della fascia principale

Persone
 Anna Bondár (1997) – tennista ungherese
 Dani Bondar (1987) – ex calciatore israeliano 
 Roberta Bondar (1945) – astronauta canadese
 Oleksandr Bondar (1993) – tuffatore ucraino naturalizzato russo
 Valerij Bondar (1999) –  calciatore ucraino